Onderdistrict in Indonesië
 Tanjungjaya (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tanjungjaya (Banjarwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tanjungjaya (Cihampelas), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java
 Tanjungjaya (Cisaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Tanjungjaya (Pakenjeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tanjungjaya (Tanjungjaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tanjungjaya (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java

Zie ook 
 Tanjung Jaya, doorverwijspagina